Imre Nagy, Hongaars politicus
Imre Nagy (moderne vijfkamper), Hongaars moderne vijfkamper
Imre Nagy (schilder), Roemeens-Hongaars schilder
Imre Nagy (schermer), Canadees olympisch schermer